Франке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Франке, Август Герман (1663—1727) — немецкий лютеранский богослов и педагог.
 Франке, Армин (настоящее имя Франц Бриксель, 1840—1903) — австрийский писатель и публицист.
 Франке, Бернд (род. 1948) — немецкий футболист, вратарь.
 Франке, Валентин Альфредович (род. 1926) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета.
 Франке, Виктор Карлович (псевд. Монюков, 1924—1984) — театральный режиссёр, театральный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Франке, Гейнц (1915—2003) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант (1943).
 Франке, Герберт Вернер (1927—2022) — немецкий писатель-фантаст.
  (1914—2011) — немецкий китаист.
 Франке, Детлеф (1952—2007) — немецкий египтолог, специалист по Среднему царству.
 Франке, Иоганн Валентин (1792—1830) — немецкий филолог, профессор Императорского Дерптского университета.
 Франке, Йенс (род. 1964) — немецкий математик.
 Франке, Кристофер (род. 1953) — немецкий композитор и музыкант в жанре электронной музыки.
 Франке, Кристоф Бернард (1660/1670 — 1729) — немецкий художник-портретист, офицер.
 Франке, Отто (1863—1946) — немецкий синолог, историк, религиовед.
 Франке, Фридрих Вильгельм (1862—1932) — немецкий органист.
 Франке, Эгон (1913—1995) — немецкий политик, министр внутригерманских отношений, вице-канцлер ФРГ.
 Франке, Эгон (фехтовальщик) (род. 1935) — польский фехтовальщик
 Франке, Ян (1846—1918) — учёный-механик.
 Мастер Франке (ок. 1380 — активен до 1436) — живописец, представитель мягкого стиля.

См. также 

 Франк (фамилия)